

Ленінське — село, Аккайинський район, Північно-Казахстанська область
 Ленінське — село, Єсільський район, Акмолинська область
 Ленінське — село, Сарикольський район, Костанайська область
 Ленінське — село, Тімірязєвський район, Північно-Казахстанська область

Ленінське — селище міського типу, Шабалінський район, Кіровська область
 Ленінське — присілок, Балтійська сільська рада, Іглінський район, Башкортостан
 Ленінське — присілок, Кальтовська сільська рада, Іглінський район, Башкортостан
 Ленінське — село, Мішкинський район, Башкортостан
 Ленінське — село, Смоленський район, Алтайський край
 Ленінське — присілок, Хорольський район, Приморський край

Ленінське — село, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Ленінське — село, Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Ленінське — селище, Херсонська область, Бериславський район

 Ленінське — колишня назва смт Південне (Донецька область, Торецька міська рада)
 Ленінське — колишня назва смт Вальянівське (Луганська область, Свердловська міська рада)
 Ленінське — колишня назва села Грушівка (Дніпропетровська область, Апостолівський район)
 Ленінське — колишня назва села Степове (Дніпропетровська область, Межівський район)
 Ленінське — колишня назва села Богданівка (Дніпропетровська область, Солонянський район
 Ленінське — колишня назва села Верхньоєланчик (Донецька область, Амвросіївський район)
 Ленінське — колишня назва села Ужівка (Донецька область, Новоазовський район)
 Ленінське — колишня назва села Григорівка (Донецька область Покровський район)
 Ленінське — колишня назва села Любівка (Донецька область, Старобешівський район)
 Ленінське — колишня назва села Квітневе (Житомирська область, Любарський район)
 Ленінське — колишня назва села Дружне (Запорізька область, Більмацький район)
 Ленінське — колишня назва села Мирне (Запорізька область, Якимівський район)
 Ленінське — колишня назва села Тарасівка (Київська область, Сквирський район)
 Ленінське — колишня назва села Пасічне (Кіровоградська область, Маловисківський район)
 Ленінське — колишня назва села Спаське (Сумська область, Кролевецький район)
 Ленінське — колишня назва села Мирне (Сумська область, Лебединський район)
 Ленінське — колишня назва села Степне (Сумська область, Сумський район, Кіндратівська сільська рада)
 Ленінське — колишня назва села Зелений Клин (Харківська область, Сахновщинський район)
 Ленінське — колишня назва села Карабулат (Херсонська область, Скадовський район)
 Ленінське — колишня назва села Лісове (Хмельницька область, Старокостянтинівський район)
 Ленінське — колишня назва села Підліски (Хмельницька область, Теофіпольський район)
 Ленінське — колишня назва села Вишневе (Хмельницька область, Чемеровецький район)
 Ленінське — колишня назва села Богданівка (Черкаська область, Драбівський район)
 Ленінське — колишня назва села Ленське (Черкаська область, Черкаський район)
 Ленінське — колишня назва села Степове (Черкаська область, Чорнобаївський район)
 Ленінське — колишня назва селища Дружба (Харківська область, Красноградський район)
 Ленінське — колишнє село Лутугинського району Луганської області, зняте з обліку рішенням Луганської обласної ради від 3 березня 1987 року

Див. також 
 Леніна
 Ленінський